Декенея () — род двудольных растений, входящий в семейство .

Род назван в честь французского ботаника бельгийского происхождения Жозефа Декена.

Виды 
Род насчитывает три вида, некоторые из них:

См. также 
 Декения — пальма, произрастающая на Сейшелах.

Примечания

Литература 
 

Лардизабаловые
Таксоны растений, названные в честь людей